Александр Юрьевич Корчагин (род. 17 апреля 1964, Краснодар) — председатель Ставропольского краевого суда с 2007 года - 2013 год,

Биография 
 В 1981—1985 годы — курсант Высшего военного училища им. Штеменко г. Краснодара
 1985—1990 годы — служба в Вооруженных Силах СССР на разных должностях
 В 1990 году — судебный исполнитель Ленинского районного народного суда г. Краснодара.
 В 1990 году — консультант Ленинского районного народного суда г. Краснодара.
 В 1992 году — окончил юридический факультет Кубанского государственного университета.
 1992—1995 годы — член Краснодарской краевой коллегии адвокатов.
 В 1995 году — судья Ленинского районного суда г. Краснодара
 1999—2000 годы — председатель Анапского городского суда Краснодарского края
 С декабря 2000 года — судья Краснодарского краевого суда, председательствующий состава в постоянной сессии Краснодарского краевого суда в г. Сочи и по Черноморскому побережью
 С 2001 года — руководитель надзорной инстанции Краснодарского краевого суда
 В 2002 году — член Президиума Краснодарского краевого суда
 С 2002—2006 годы — председатель Совета судей Краснодарского края
 С августа 2003 года — заместитель председателя Краснодарского краевого суда
 10 августа 2007 года — 2013 год Указом Президента РФ назначен на должность председателя Ставропольского краевого суда Ставропольского края
 С 2008 года — 2013 год член Совета судей Российской Федерации

Доктор юридических наук, профессор, автор ряда научных, исторических монографий и около 60 научных статей, посвященных планированию и организации судебного разбирательства, а также методике рассмотрения уголовных дел в судах

Входит в состав Совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по противодействию коррупции.

Квалификационный класс 
Судья первого квалификационного класса (присвоен 13 марта 2002 года)

В соответствии с Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 25 января 2013 года считать имеющим второй квалификационный класс.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — 10 апреля 2006 — за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу
 Знак отличия «За усердие» I степени — 7 ноября 2011 — за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации
 Почётная грамота Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации — 9 августа 2001 — за большой вклад в развитие международного сотрудничества между судейскими сообществами России и Великобритании
 Почётная Грамота Совета судей Российской Федерации 30 марта 2006 — за большой вклад в реализацию судебной реформы, совершенствование правосудия в Российской Федерации, защиту интересов судейского сообщества
 Благодарность Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации 21 июля 2008 — за профессиональный подход к организации кадровой работы, рациональное использование штатной численности, а также эффективное руководство прохождением государственной службы
 Присвоено Почётное звание «Заслуженный юрист Кубани» 16 декабря 2003
 Памятная медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени 21 февраля 2006 — за образцовое выполнение служебного долга, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка

Примечания

Ссылки 
 «Северный Кавказ: Власть. Суд. Право»: монография / А. Ю. Корчагин, Л. Г. Свечникова
 «Ставропольский краевой суд 1868—2008 год» / Корчагин А. Ю., Л. Г. Свечникова
 «Накануне съезда судей» — интервью председателя Ставропольского краевого суда А. Ю. Корчагина в газете «Ставропольская правда» от 18 декабря 2012 года
 «Реальная гарантия правосудия» — статья председателя Ставропольского краевого суда А. Ю. Корчагина в «Открытой газете» № 2 от 23-30 января 2013 года

Юристы России
Судьи по алфавиту
Председатели судов России
Выпускники Краснодарского высшего военного училища